Las Acequias peut désigner :

Toponymes

Las Acequias : une maison dessinée par John Gaw Meem et Carlos Vierra dans le comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Las Acequias : localité de la paroisse civile d'Andrés Bello de la municipalité d'Antonio José de Sucre dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme